Het ATP-toernooi van Memphis 1994 (met de officiële naam Kroger St. Jude International) vond plaats van 7 tot en met 13 februari 1994. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Memphis
1994